Lista liderów sezonu regularnego NBA w blokach – poniższa lista zawiera nazwiska koszykarzy, którzy zostali liderami NBA w zablokowanych rzutach w kolejnych sezonach.

W koszykówce blok definiuje powstrzymanie atakującego poprzez zablokowanie jego próby rzutu z gry lub wsadu, poprzez bezpośredni kontakt z piłką, bez orzeczenia faulu osobistego.

NBA przyznaje tytuły lidera w blokach zawodnikowi, który osiąga najwyższą średnią zablokowanych rzutów, podczas sezonu zasadniczego. Statystyki w tej kategorii zaczęto prowadzić od sezonu 1973/74. Aby zawodnik został sklasyfikowany na liście najlepiej blokujących graczy sezonu musi on wystąpić w co najmniej 70 spotkaniach (z 82) lub zanotować co najmniej 100 bloków. Ten wymóg obowiązuje od rozgrywek 1974/75.

Mark Eaton jest rekordzistą NBA zarówno pod względem łącznej liczby bloków, uzyskanych w trakcie danego sezonu (456), jak i średniej bloków (5,56). Oba rezultaty uzyskał podczas rozgrywek 1984/85. Manute Bol jest rekordzistą ligi w kategorii debiutantów z sumą 397 bloków i średniej 5 bloków na mecz, uzyskanej w trakcie kampanii 1985/86. Wśród aktywnych zawodników najwyższą średnią (3,65) oraz liczbą bloków (241) legitymuje się Serge Ibaka, wyniki te uzyskał w sezonie 2011/12.

Kareem Abdul-Jabbar, Eaton i Marcus Camby zostawali czterokrotnie w karierze liderami NBA w blokach. George Johnson, Bol, Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning, Ratliff, Dwight Howard, Anthony Davis i Ibaka są pozostałymi zawodnikami, którzy sięgnęli po tytuły liderów w blokach, więcej niż jeden raz w karierze (stan na luty 2016). Obaj Mutombo oraz Camby zostali liderami najwięcej razy z rzędu – trzy. Bill Walton (1977) z Portland Trail Blazers i Abdul-Jabbar (1980) z Los Angeles Lakers, są jedynymi zawodnikami w historii, którzy w trakcie tego samego sezonu zostali liderami ligi w blokach oraz sięgali po mistrzostwo NBA.

Liderzy w blokach 
(Stan na zakończenie rozgrywek 2019/20)

Uwagi

Zobacz też 
 Lista liderów strzelców sezonu NBA
 Lista liderów sezonu NBA w przechwytach

Przypisy

Bibliografia 
 Yearly Leaders and Records for Blocks Per Game 

Statystyki NBA
Strony przeglądowe – koszykówka